Сент-Солі́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 340 км на південний захід від Парижа, 45 км на південний захід від Пуатьє, 40 км на схід від Ніора.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 163 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 359,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сент-Солін на сайті французького Національного інституту географії
 Сент-Солін на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Сент-Солін на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Де-Севр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Де-Севр